Generali Ladies Linz 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 27-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 7 по 13 октября 2013 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Стамбуле.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анжелика Кербер провела третий финал в зальном соревновании тура ассоциации и одержала третью победу.
 Ана Иванович сыграла в финале соревнования тура ассоциации впервые за 23 месяца.

Парный разряд

Факты 
 Сёстры Плишковы со второй попытки побеждают в финале соревнования тура ассоциации.
 Представительница Чехии выигрывает австрийский турнир в третий раз за последние четыре года, причём побед добились пять разных теннисисток.

См. также 
 Generali Ladies Linz

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2013 года
2013